

Sigle 
 Det Konservative Folkeparti, Partito Popolare Conservatore – partito politico danese
 Killing Floor, Killing Floor (videogioco)

Chimica 
 KF – formula bruta del fluoruro di potassio

Codici 
 KF – codice vettore IATA di Blue1
 KF – codice ISO 3166-2:LY di Al Kufrah (Libia)

Sport 
 KF – abbreviazione di Klubi Futbollit nella denominazione di squadre calcistiche albanesi

Altro 
 kF – simbolo del chilofarad
 KF – targa automobilistica di Kaufbeuren (Germania)
 KF – targa automobilistica di Knittelfeld (Austria)